Holger Gaißmayer (Essen, 1970. július 2. –) német labdarúgócsatár.

Jegyzetek

További információk 
 

1970-ben született személyek
Esseniek (Németország)
Német labdarúgók
A Rot-Weiß Oberhausen labdarúgói
Az 1. FC Köln labdarúgói
A Kickers Offenbach labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Wuppertaler SV labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek